Para Medalha Vitória pode-se consultar :
 Medalha Vitória (geografia) concedida pela Sociedade Real de Geografia.
 Medalha Vitória (horticultura) concedida pela Sociedade Real de Horticultura
 Cruz Vitória  medalha militar concedida pela Comunidade Britânica.

categoria :Desambiguação